Autoroute Nord-Sud est le nom de : 
 Autoroute Nord-Sud, est une autoroute en Algérie.
 Autoroute Nord-Sud par l'Est, est une autoroute au Viêt Nam.
 Autoroute Nord-Sud par l'Ouest , est une autoroute au Viêt Nam.